Lars Fredrik Nelson (ur. 19 sierpnia 1985 w Tännäs) – szwedzki biegacz narciarski, mistrz olimpijski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Lars Nelson pojawił się w zawodach juniorskich w szwedzkiej miejscowości Huskvarna, gdzie był ósmy w biegu na 20 km techniką dowolną. W lutym 2004 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, gdzie był siódmy w sztafecie, szesnasty na dystansie 30 km techniką klasyczną, a bieg na 10 km stylem dowolnym zakończył na 30. pozycji. W Pucharze Świata zadebiutował 25 listopada 2011 roku w Ruce, zajmując 77. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył nieco ponad miesiąc później, 1 stycznia 2012 roku w Oberstdorfie, zajmując 25. miejsce w biegu łączonym na 20 km. Zawody te były czwartym etapem szóstej edycji Tour de Ski, który to cykl Nelson ukończył na trzydziestym miejscu. Najlepsze wyniki w PŚ osiągnął w sezonie 2013/2014.

W 2014 roku brał udział igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie wspólnie z Danielem Richardssonem, Johanem Olssonem i Marcusem Hellnerem zdobył złoty medal w sztafecie. W indywidualnych startach był siódmy w biegu łączonym na 30 km oraz piętnasty na dystansie 15 km techniką klasyczną.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
Jak dotąd Nelson nie stał na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1985